Александр Бреверн:
 Бреверн, Александр Иванович (1801—1850) — генерал-майор, командир Финляндского драгунского полка и лейб-гвардии Гродненского гусарского полка
 Бреверн, Александр Христофорович (1823—1896) — генерал-майор, герой Крымской войны